Андрониха — название населённых пунктов в России:

 Андрониха — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Андрониха — деревня в Каминском сельском поселении Родниковского района Ивановской области.
 Андрониха — деревня в Филисовском сельском поселении Родниковского района Ивановской области.
 Андрониха — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Андрониха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Андрониха — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Андрониха — село в Максатихинском районе Тверской области.